Улица Вильгельма де Геннина — наименование улиц в российских городах:
 Улица Вильгельма де Геннина в Екатеринбурге
 Улица Вильгельма де Геннина в Петрозаводске